Wiegand può riferirsi a:

Frank Wiegand – ex nuotatore tedesco
Otto Wiegand – ginnasta e multiplista tedesco
Theodor Wiegand – archeologo tedesco
Friedrich Wiegand – teologo tedesco
Wilhelm Wiegand – storico tedesco